Koogi – wieś w Estonii, w gminie Jõelähtme, w prowincji Harju
 Koogi – wieś w Estonii, w gminie Tabivere, w prowincji Jõgeva.